Лорд Верховный констебль () — одна из высших церемониальных должностей в ряде королевств. Среди них известны:
 Лорд Верховный констебль Англии — одна из высших церемониальных должностей в Англии и Великобритании.
 Лорд Верховный констебль Шотландии — одна из должностей в Шотландском королевстве, в настоящее время — церемониальная.
 Лорд Верховный констебль Ирландии — одна из должностей в королевстве Ирландия, была упразднена в 1922 году после получения Ирландией независимости.
 Лорд Верховный констебль Швеции — одна из должностей в шведском королевстве, существовавшая в XIV—XVII веках.